Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2004 года прошёл с 9 по 11 января в Херенвене (Нидерланды).

Итоговая таблица

Среди мужчин

среди женщин

Ссылки 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2004 на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
2004
2004 год в конькобежном спорте
Январь 2004 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 2004 году
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах